Monte Belvedere – montagna dell'Appennino tosco-emiliano
 Monte Belvedere – montagna dei Monti Lepini
 Monte Belvedere – collina nei pressi di Trieste
 Monte Belvedere al confine tra La Thuile (Italia) e la Francia